Koren kan syfta på:

Bulgarien 

 Koren (distrikt), Chaskovo, Obsjtina Chaskovo,

Österrike 

 Wurzner Pass, bergspass,